Бородино — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бородино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Бородино — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Бородино — деревня в Поставском районе Витебской области.

Казахстан 
 Бородино — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Брянская область
 Бородино — деревня в Выгоничском районе.

Владимирская область
 Бородино — деревня в Вязниковском районе.
 Бородино — деревня в Камешковском районе.
 Бородино — деревня в Суздальском районе.

Волгоградская область
 Бородино — хутор в Городищенском районе.

Вологодская область
 Бородино — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область
 Бородино — село в Гаврилово-Посадском районе.
 Бородино — деревня в Кинешемском районе.
 Бородино — деревня в Палехском районе.

Калининградская область
 Бородино — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Бородино — деревня в Медынском районе.

Кемеровская область
 Бородино — посёлок в Мысковском городском округе.

Костромская область
 Бородино — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Бородино — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Бородино — деревня в Шарьинском районе.

Красноярский край
 Бородино — город.
 Бородино — село в Рыбинском районе.

Курганская область
 Бородино — деревня в Варгашинском районе.

Курская область
 Бородино — деревня в Курчатовском районе.

Московская область
 Бородино — деревня в городском поселении Дмитров Дмитровского района.
 Бородино — деревня в сельском поселении Синьковское Дмитровского района.
 Бородино — деревня в Лотошинском районе.
 Бородино — деревня в Можайском районе.
 Бородино — посёлок в Можайском районе.
 Бородино — деревня в городском округе Мытищи.
 Бородино — деревня в городском округе Подольск.
 Бородино — деревня в Солнечногорском районе.
 Бородино — деревня в Талдомском районе.
 Бородино — деревня в Шатурском районе.

Новгородская область
 Бородино — деревня в Старорусском районе.

Орловская область
 Бородино — село в Дмитровском районе.

Пермский край
 Бородино — деревня в Берёзовском районе.

Псковская область
 Бородино — деревня в Локнянском районе.
 Бородино — деревня в Голубоозерской волости Невельского района.
 Бородино — деревня в Туричинской волости Невельского района.
 Бородино — деревня в Новоржевском районе.
 Бородино — деревня в Опочецком районе.
 Бородино — деревня в Палкинском районе.

Ростовская область
 Бородино — хутор в Усть-Донецком районе.

Смоленская область
 Бородино — деревня в Вяземском районе.
 Бородино — деревня в Дорогобужском районе, упразднена в 2001 г.
 Бородино — деревня в Кардымовском районе.
 Бородино — деревня в Руднянском районе.

Тверская область
 Бородино — деревня в Весьегонском районе.
 Бородино — деревня в Калязинском районе.
 Бородино — деревня в Ильинском сельском поселении Кимрского района.
 Бородино — деревня в Неклюдовском сельском поселении Кимрского района.
 Бородино — деревня в Кувшиновском районе.
 Бородино — деревня в Осташковском районе.
 Бородино — деревня в Пеновском районе.
 Бородино — деревня в Сонковском районе.
 Бородино — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Бородино — деревня в Киреевском районе.

Тюменская область
 Бородино — деревня в Викуловском районе.

Хакасия
 Бородино — село в Боградском районе.

Ярославская область
 Бородино — деревня в Борисоглебском районе.
 Бородино — деревня в Любимском районе.
 Бородино — деревня в Ростовском районе.
 Бородино — деревня в Угличском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-юре часть Украины, де-факто в составе России
 Бородино — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Бородино — посёлок городского типа в Тарутинском районе Одесской области.

Эстония 
 Бородино — деревня в уезде Вырумаа, упразднена в 1970 г.

Прочее 
 «Бородино» — стихотворение Лермонтова, повествующее о Бородинском сражении.
 Бородино — первое название острова Смит в архипелаге Южные Шетландские острова.
 «Бородино» — броненосец русского флота, потопленный в Цусимском сражении.
 Бородино — археологический памятник.
 «Бородино» — линейный крейсер русского флота.
 Бородино — метеорит, упавший на Бородинском поле накануне сражения.
 (3544) Бородино — астероид, названный в честь Бородинского сражения.
 «Бородино» — российская компания, работающая в сфере производства продуктов питания и строительства.
 Острова Бородино
 Список кораблей Бородино
 Бородино — озеро на Аляске в архипелаге Александра.
 Бородино — подводная возвышенность в Тихом океане возле Маршалловых островов.
 «Бородино» — разновидность мороженого «Лакомка» с глазурью из крем-брюле.
 Бородино — иногда употребляемое сокращенное наименование Бородинского сражения.

См. также 
 посёлок Бородинского музея
 Бородинский хлеб
 Разрез Бородинский
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородина
 Бородинка
 Бородинск
 Бородинская
 Бородинский
 Бородинское
 Бородины (значения)